ANAPC2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 822 амінокислот, а молекулярна маса — 93 828.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинний цикл, поділ клітини, мітоз, убіквітинування білків, диференціація клітин, нейрогенез, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки